Henry Stafford peut se référer à plusieurs personnes :
 Henry Stafford (v. 1425-1471), chevalier ;
 Henry Stafford (1455-1483),  duc de Buckingham, neveu du précédent ;
 Henry Stafford (v. 1479-1523),  comte de Wiltshire, fils du précédent ;
 Henry Stafford (1501-1563),  (ou ) baron Stafford ;
 Henry Stafford († 1566),  (ou ) baron Stafford, fils du précédent ;
 Henry Stafford (1621-1637),  (ou ) baron Stafford, arrière-petit-neveu du précédent ;
 Henry Stafford Northcote (1846-1911), gouverneur général de l'Australie.